Филдс (, ) — английская фамилия.

Известные носители:
  (1901—1976) — британский регбист.
 Филдс, Бенн (род. 1954) — американский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Филдс, Грейси (1898—1979) — британская певица.
 Филдс, Джастин (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Филдс, Джеймс Томас (1817—1881) — американский издатель и писатель.
 Филдс, Джеки (имя при рождении Яков Финкельштейн; 1908—1987) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1924 года.
 Филдс, Джоанна (более известна как Джоа́нна Стингре́й; род. 1960) — американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель.
 Филдс, Джон Чарлз (1863—1932) — канадский математик.
 Филдс, Карин (род. 1953) — австралийская баскетболистка.
 Филдс, Леванс (род. 1987) — американский баскетболист.
 Филдс, Лэндри (род. 1988) — американский баскетболист.
 Филдс, Люк (1844—1927) — английский художник-иллюстратор.
 Филдс, Мэри (1832—1914) — первая афроамериканская женщина-почтальон.
 Филдс, Найра (род. 1993) — канадская баскетболистка.
  (1882—1971) — британский микробиолог и патолог, сын Люка Филдса.
 Филдс, Седрик (род. 1972) — американский боксёр.
 Филдс, Тай (род. 1975) — американский боксёр-профессионал.
 Филдс, Уильям Клод (1880—1946) — американский актёр.
 Филдс, Холли (род. 1976) — американская актриса.